Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 173001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 4 listopada 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

173001-173100

173101-173200

173201-173300

173301-173400

173401-173500

173501-173600

173601-173700

173701-173800

173801-173900

173901-174000

Przypisy 

Lista planetoid 173001-174000